Джеральд Бернард Уилкинс (; родился 11 сентября 1963, Атланта, штат Джорджия) — американский профессиональный баскетболист, игравший на позиции атакующего защитника.

Карьера 
Джеральд является младшим братом известного баскетболиста Доминика Уилкинса и отцом Дамьена Уилкинса, который также является профессиональным баскетболистом, и Жасмин Уилкинс, которая в 2012 году выиграла титул мисс Джорджии и заняла 4-ое место на премии Мисс Америка того же года. На Драфте НБА 1985 года во втором раунде был выбран командой «Нью-Йорк Никс». Был одним из ключевых игроков команды и вторым лучшим бомбардиром после Патрика Юинга. 3 марта 1991 года был назван игроком недели. Жеральд пошёл по стопам старшего брата и дважды принял участие в Слэм-Данк контесте НБА в 1986 и 1987 годах (4 и 8 места соответственно).

Его роль в команде становилась меньше с приходами Джона Старкса в 1990 году и Ксавьера Макдэниэла в 1992. После он стал свободным агентом и перешёл в «Кливленд Кавальерс», где играли Марк Прайс, Ларри Нэнс и Брэд Догерти. «Кавальерс» надеялся, что Уилкинс окончательным элементом головоломки, чтобы остановить «Чикаго Буллз», в котором играл Майкл Джордан. У него даже была роль «стопера Джордана». Однако в плей-офф «Быки» одолели «Кливленд» с общим счётом 4-0. Уилкинс остался в команде ещё на пару сезонов, но страдал от травм, особенно в сезоне 1994/1995, когда выбыл из строя на весь сезон.

В 1995 году перешёл в клуб «Ванкувер Гриззлис», но из-за травмы не смог раскрыться в команде и принял участие только в 28 играх из 82. На правах свободного агента был подписан «Орландо Мэджик» и был там шестым игроком. В сезоне 1997/1998 контракт с Джеральдом на сумму 300.000 был продлён. В последнем сезоне за «Мэджик» Уилкинс играл с Домиником, но они оба были на стадии завершения своей карьеры и не показывали высоких результатов.

Примечания

Ссылки 
 Статистика отца и сына

Баскетболисты США
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Ванкувер Гриззлис»
Игроки «Орландо Мэджик»
Выпускники Университета Теннесси в Чаттануге